Popkes ist der Familienname folgender Personen:

 Wiard Popkes (1936–2007), deutscher baptistischer Theologe